

Codici 
 BWO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Balakovo (Russia)
 bwo – codice ISO 639-3 della lingua borna (Etiopia)

Musica 
 BWO – gruppo musicale svedese